Муниз — фамилия.
 Муниз, Фрэнки (род. 1985) — американский актёр и автогонщик.
 Муниз Фрейре, Луис Фелипе (в монашестве Хризостом) — епископ Польской православной церкви, архиепископ Рио-де-Жанейрский и Олинда-Ресифский.